Thomas Shaw kan syfta på:

* Thomas Shaw (1694–1751), engelsk forskningsresande
 Thomas Shaw (omkring 1752–omkring 1830), engelsk komponist
 Thomas Shaw (1908–1977), amerikansk bluessångare och gitarrist 
 Thomas Shaw, 1:e baron Craigmyle (1850–1937), skotsk jurist och politiker

Se även 
 Tommy Shaw (född 1953), amerikansk rockmusiker